Dit is de top 100 van spelers van het Belgisch voetbalelftal volgens effectief gespeelde interlandwedstrijden met als referentie de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Bijgewerkt tot en met 14-12-2022

Andere spelers die voor de Rode Duivels speelden 

Lijst
Belgisch
Spelers